Il toponimo Kashikishi può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Kashikishi, comune del Distretto di Kaputa
Kashikishi, comune del Distretto di Nchelenge